Чемпионат Швеции по футболу 2007 был 83-м сезоном Аллсвенскан. Он начался 6 апреля 2007 года и закончился 28 октября. В лиге Аллсвенскан выступали 14 команд. Чемпионом в 18-й раз стал ИФК «Гётеборг».

Турнирная таблица

Примечания

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Турнирная таблица на сайте Шведской футбольной ассоциации

Футбол в Европе в 2007 году
Чемпионат Швеции по футболу
Спорт в Швеции в 2007 году